Teuro steht für:
 Teuro, Kofferwort aus teuer und Euro

Orte:
 Teuro (Tammela), Dorf in der Gemeinde Tammela in Finnland
 Teuro (Coilate-Letelo), Dorf und Aldeia im Suco Coilate-Letelo in Osttimor

TEuro ist die Abkürzung für:
 Tausend Euro, siehe TEuro

Siehe auch:
 Teurow, Gemeindeteil der Gemeinde Halbe, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

TEURO